Тремон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Тремон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Тремон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна